De Brug (film), een Nederlandse documentairefilm (1928)
 De Brug (miniserie), een Nederlandse miniserie (1990)
 De Brug (2003), (Most), een Tsjechische korte film (2003) 
 De Brug (tijdschrift), een Nederlands socialistisch tijdschrift (1958-1964)
 De Brug (Universiteit Gent), een studentenrestaurant van de Universiteit Gent
 De Brug (Zemst), een voormalig gehucht in de Belgische gemeente Zemst
 De Brug (vereniging), een voormalige kunstenaarsvereniging
 De Brug (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Haarlem
 The Bridge, Nederlandse naam De Brug, tv-misdaadserie
 De Brug (Amersfoort), kerk in Amersfoort
 De Brug (Eindhoven), kerk in Eindhoven
 De brug (reisverslag), boekenweekgeschenk, geschreven door Geert Mak
 De Brug (kantoorpand), kantoorpand aan de Nassaukade, Rotterdam
 de Brug (huis-aan-huisblad), een Amsterdams maandelijks Huis-aan-huisblad van A’dam en Media BV, opgericht in 2008

Zie ook 
 Brug (doorverwijspagina)